Дашевский, Яков:
 Дашевский, Яков Вениаминович (1902—1987) — советский металлург, первый директор Запорожского завода ферросплавов.
 Дашевский, Яков Сергеевич (1902—1972) — советский военачальник, генерал-лейтенант.